Жюльен де Соуза Барди (, родился 3 апреля 1986 года в городе Клермон-Ферран, Франция — португальский регбист французского происхождения, фланкер команды «Монпелье Эро».

Биография 
В 16 лет попал в систему Клермон Овернь. Прошёл через все молодёжные возрастные группы и в 2009 году дебютировал в главной команде. В 2010 году победил в ТОП-14. В 2013 стал финалистом Кубка Хейнекен. В сезоне 2014—2015 годов играл в финале ТОП-14.

В сборной дебютировал в 2008 году в матче против Канады. Получил право сыграть за Португалию, т.к. его мама гражданка этой страны.

Ссылки 
 

Регбисты Франции
Регбисты Португалии
Игроки РК «Клермон Овернь»
Игроки РК «Монпелье Эро»
Игроки сборной Португалии по регби